Ті́ффані (, варіанти — Tiffanni, Tiffanie, Tiffani, Tiphanie) — англійська версія жіночого імені Феофа́нія (, Уособлення Бога), а також прізвища, які походять від цього імені.

 Тіффані-Амбер Тіссен (*1974) — американська акторка.
 Тіффані (співачка) (Тіффані Рене Дарвіш, , *1971) — американська співачка.
 Тіффані Луїс Комфорт (*1848-1933) — американський художник і дизайнер, виразник модерну (сецесії) в декоративно-ужитковому мистецтві.
 Річард Тіффані Гір (, *1949) — американський кіноактор, володар багатьох акторських нагород, зокрема Золотого глобуса (2003), громадський активіст.

Див. також 
 Тіфані (алмаз) — алмаз 287,42 з Південної Африки, знайдений у 1878 році.
 Технологія Тіффані.
 Сніданок у Тіффані (роман) — роман американського письменника Трумена Капоте 1958 року.
 Сніданок у Тіффані (фільм) — американський кінофільм-мелодрама 1961 року з Одрі Гепберн і Джорджем Пеппардом у головних ролях, знятий кінокомпанією «Paramount Pictures».
 Tiffany & Co. — ювелірна компанія.

Жіночі імена
Англійські прізвища